klasyczne pismo mongolskie
 współczesny alfabet mongolski, oparty na cyrylicy